Eremophila bezeichnet:

 die Pflanzengattung Emusträucher
 eine Vogelgattung, siehe Eremophila (Tiergattung)